Десятый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с января по 27 февраля 1957 года.

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 3 по 11 февраля на стадионе «Динамо» в Новосибирске.

2-я зона 
Матчи прошли с 3 по 9 февраля на стадионе «Авангард» в Иркутске.

3-я зона 
Матчи подгрупп прошли с 3 по 7 февраля на стадионах ЧТЗ, ЧМЗ и ЧТПЗ в Челябинске.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финал зональных соревнований 
Матчи прошли с 10 по 12 февраля на стадионе ЧТЗ в Челябинске. Остальные команды играли за 5-10 места.

4-я зона 
Матчи прошил с 5 по 15 февраля на стадионе «Красное знамя» в Краснокамске.

5-я зона 
Матчи прошил с 3 по 13 февраля на стадионах «Пищевик» и «Динамо» в Воронеже.

6-я зона

Финал 
Матчи прошли с 17 по 27 февраля на стадионе ЦБК в Краснокамске. Кроме победителей зон играл также обладатель кубка РСФСР текущего сезона.

Состав чемпионов 
Николай Кучанов, Борис Павлов;
Иван Хвостов, Владимир Кузьмин, Юрий Михайлов, Хамид Исламов;
Владимир Кунгурцев, Юрий Судоплатов, Владимир Индюков, Борис Воронков, Александр Палкин, Сергей Горностаев, Юрий Подольян, Валентин Новиков, Алексей Ванюков.
Тренер: Хамид Исламов (играющий).

Примечания

Ссылки 
 1956-57. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой